Jméno a příjmení Jakob Fugger nosí více různých osobností :

 Jakob Fugger (starší) (Jakob I. Fugger, zvaný starší, 1398–1469) – německý obchodník v Augsburgu
 Jakob Fugger (Jakob II. Fugger, 1459–1525) – německý obchodník v Augsburgu, syn Jakoba Fuggera staršího
 Jakob III. Fugger (1542–1598) – německý statkář a pán na zámku v Babenhausenu
 Jakob Fugger (biskup) (Jakob IV. Fugger, 1567–1626) – kostnický biskup

Související články 
 Fuggerové